Hrobice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hrobice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Hrobice (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar